Insula je latinský výraz pro ostrov.

Slovo Insula také může znamenat:

 Pravoúhlý blok domů v hippodamovském systému městského plánování, který se objevuje po celou dobu vývoje starověkých řeckých měst.

Insula (budova) – římská několikapatrová budova. V dolním patře byly obchody a ostatní patra sloužila k obytným účelům. Byty umístěné ve vyšších patrech byly levnější než ty v nižších.

Insulární kortex – část mozku (též insulární kůra, insulární lalok)

Externí odkazy